Гли́нищевское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Брянского района Брянской области. Центр — село Глинищево.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Глинищевского сельсовета.  Административным центром поселения является село Глинищево. Село расположено на старинной дороге Орел-Брянск-Смоленск.

На территории поселения функционирует 68 предприятий и организаций различных форм собственности.

4 средних школы (в 2003 году введена вторая новая современная средняя школа в с. Глинищево), школа искусств, 11 учреждений культуры, Брянская ЦРБ, 5 медицинских фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника, аптека, 4 детских дошкольных учреждения, социальный приют для детей, баня.

Многие села имеют богатую историю и упоминаются в хрониках еще в 16-17 веках, самое старейшее село- деревня Балдыж. История сел Хотылево, Кабаличи, Опахань тесно связана с фамилией Тютчевых.

Население

Населённые пункты

Достопримечательности 
 Хотылёво 2 — стоянка позднего палеолита (Граветтская культура)

Примечания 

Муниципальные образования Брянского района
Сельские поселения Брянской области